Turner může znamenat:

příjmení osob
 Turner (příjmení)

jiné významy
 Turner County – dva okresy v USA
 Turner Cup – mistrovská trofej Mezinárodní hokejové ligy
 Turnerova cena pro mladé britské výtvarníky
 Turnerova chata na Šumavě
 Turnerův syndrom – vrozené onemocnění
 v němčině „cvičenec“, člen tělocvičného spolku turnerů

Související články 
 Turnerovy deníky, román W. L. Pierce